Il Campionato francese di rugby a 15 2010-2011 è la massima competizione di rugby a 15 francese prevista per la stagione 2010-2011 il campionato ebbe inizio il 13 agosto 2010 e si concluse il 4 giugno 2011 con la finale allo Stade de France, nella quale lo Stade toulousain vinse il suo 18º titolo, battendo il Montpellier per 15 a 10.

Partecipanti 
SU Agen e lo La Rochelle sono le neopromosse provenienti dalla stagione 2009-2010 della Pro D2.

Fase di classificazione 
I punti conquistati sono indicati nelle colonne centrali mentre le mete segnate sono indicate in quelle laterali. Il bordo azzurro indica il bonus offensivo (tre mete più dell'avversario), quello giallo il bonus difensivo (sconfitta con meno di otto punti), rosso se entrambi i bonus sono raggiunti.

Girone di andata

Girone di ritorno

Classifica 

|-
|align=left colspan=12|*Bourgoin-Jallieu penalizzata di 5 punti
|-
|style="background:#ccffcc;" |  ||align=left colspan=11|Qualificata per le semifinali e la Heineken Cup
|-
|style="background:#ccccff;" |  ||align=left colspan=11|Qualificata per il barrage e la Heineken Cup
|-
|style="background:#ffccff;" |  ||align=left colspan=11|Retrocessa in Pro D2
|}

Fase finale

Quarti di finale 
Incontri in casa della meglio classificata nella fase regolare,.

Semifinali

Finale

Note

Altri progetti